

Miejscowości w Polsce 
 Mikołajówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Urzędów 
 Mikołajówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Szypliszki

Miejscowości na Ukrainie 
 Mikołajówka – wieś w obwodzie tarnopolskim
 Mikołajówka – wieś w rejonie lityńskim
 Mikołajówka – wieś w rejonie korsuńskim
 Mikołajówka – wieś w rejonie makarowskim
 Mikołajówka – wieś w rejonie wyszogrodzkim
 Mikołajówka – obecnie Kirjaczka – wieś w rejonie mironowskim
 Mikołajówka – obecnie Wołodymirka – wieś w rejonie taraszczańskim

Miejscowości na Białorusi 

 Mikołajówka – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Turkowo.
 Mikołajówka – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.

Przypisy

Zobacz też 
 Janów-Mikołajówka